Августин может означать:

Имя 
 Аврелий Августин (354—430) — Блаженный Августин, епископ Гиппонский, богослов, причисленный к лику святых.
 Антоний Августин (1517—1586) — архиепископ Таррагонский, богослов-юрист.
 Агустин Итурбиде — император Мексиканский;
 Августин Кентерберийский (ум. 607) — апостол Англии, первый архиепископ Кентерберийский.
 Августин Триумфус (1243—1328) — средневековый итальянский монах-августинец, богослов и политический деятель.

 Августин (Анисимов) (род. 1945) — епископ Городецкий и Ветлужский Русской православной церкви.
 Августин (Беляев) (1886—1937) — архиепископ Калужский и Боровский.
 Августин (Виноградский) (1766—1819) — архиепископ Московский.
 Августин (Горняк) (1919—2003) — епископ Украинской грекокатолической церкви.
 Августин (Гуляницкий) (ум. 1892) — духовный писатель.
 Августин (Кандиотис) — митрополит Флоринский, Пресский и Эордейский Элладской православной церкви.
 Августин (Лабардакис) — архиерей Константинопольского патриархата, управляющий Германской митрополией
 Августин (Маркевич) (род. 1952) — архиепископ Львовский и Галицкий Русской православной церкви.
 Августин (Неводничек) (род. 1973) — игумен Русской православной церкви, наместник Спасо-Яковлевского монастыря.
 Августин (Никитин) (род. 1946) — архимандрит, российский богослов, церковный историк.
 Августин (Петерсон) (1873—1955) — митрополит Рижский и всея Латвии (Латвийская православная церковь, Константинопольский патриархат).
 Августин (Полонский) (ок. 1791—1865) — архимандрит Русской православной церкви.
 Августин (Сахаров) (1768—1842) — епископ Оренбургский и Уфимский.

Фамилия 
 Августин, Аларих — немецкий этнограф, унтерштурмфюрер CC, руководящий сотрудник Аненербе.
 Августин, Лиана — немецко-австрийская певица и киноактриса, представительница Австрии на конкурсе песни Евровидение 1958.
 Августин, Ханна (род. 1990) — австрийская кёрлингистка.

Другое 
 «Ах, мой милый Августин» — австрийская народная песня.
 «Августин» — шестнадцатый студийный альбом Валерия Леонтьева.

См. также 
 Августина
 Август
 Огастин
 Сан-Огастин